Кубе́ра ( — возможно, «имеющий уродливое тело»), или Виттешвара, — одноглазый бог богатства и светлокожий владыка (махараджа) севера (один из локапалов), повелитель якшей, киннаров и гухьяков, дхармапалов.

Биджа Мантра 
Om Shreem Om Hreem Shreem Hreem Kleem Shreem Kleem Vitteswaraaya Namah

Имена 
Различные имена Куберы: в Тибете — Дзамбала (Намсарай), в джайнизме — Саркванубхути, в буддизме — Вайшравана, в Монголии и Бурятии — Намсрэ, в Японии — Бисямонтэн.

Происхождение 
Внук великого риши Пуластьи, сын мудреца Вишравы (отсюда его второе имя — Вайшравана) и старший брат Раваны. Первоначально Кубера был хтоническим божеством и ассоциировался с землёй и горами. Со временем у него появился и внешний облик, напоминающий облик бога плодородия.

Легенды 
В течение многих лет Кубера предавался суровой аскезе, и в награду за это Брахма даровал ему бессмертие и сделал его богом богатства, хранителем скрытых в земле сокровищ. Кроме того, Брахма передал Кубере остров Ланка (Цейлон) под резиденцию, а также подарил летающую колесницу Виману. Впоследствии, когда Равана захватил Ланку и изгнал оттуда Куберу, тот перенёс свою резиденцию в Алакапури, близ горы Кайлас.

Иконография 
Куберу изображают восседающим на белоснежном льве, с большим округлым телом жёлто-золотого цвета и с гневным выражением лица. На голове его диадема с драгоценными камнями красного, синего и зелёного цвета, в ушах — серьги. Вокруг головы — зелёный нимб с красным периметром. В своей правой руке он держит знамя победы (зонтообразный стяг — санскp. dhvaja), а в левой — мангуста, животное, связанное с благосостоянием и богатством, которое отрыгивает драгоценные камни. Также Вайшравана изображается с золотыми рыбами, раковинами, драгоценными вазами, цветками лотоса и колесом.

Примечания

Ссылки 
 Кубера
 Кубера
 Кубера
 Вайшравана-Бог-защитник Севера
 Намсарай-бог богатства
 Намсарай-бог богатства (изображение)

Боги индуизма
Боги богатства
Боги по алфавиту
Дхармапалы
Якши